Songbird (englisch für „Singvogel“) steht für:
 Songbird, eine freie Anwendung zur Organisation und Wiedergabe von Medien
 Songbird (2018), britisches Filmdrama von Jamie Adams (2018)
 Songbird (2020), US-amerikanischer Science-Fiction-Thriller von Adam Mason (2020)
 Songbird (Fleetwood-Mac-Lied), Lied der Gruppe Fleetwood Mac auf ihrem Album Rumours (1977)
 Songbird, Lied der Gruppe Oasis auf ihrem Album Heathen Chemistry
 Songbird, Lied des Sopransaxophonisten Kenny G auf seinem Album Duotones
 Songbird, Musikalbum von Barbra Streisand
 Songbird, Musikalbum von Eva Cassidy